Loue może dotyczyć: 
 Loue – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Jura oraz Doubs, dopływ rzeki Doubs
 Loue – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Haute-Vienne oraz Dordogne, dopływ rzeki Isle